Анаи́т ():

 Анаит — в древнеармянской мифологии богиня-мать, богиня плодородия и любви, дочь (или жена) Арамазда.
 Анаит — армянское женское имя
 «Анаит» — фильм 1947 года.